Sautern heißen folgende geographische Objekte:
 Sautern (Gemeinde Pitten), Katastralgemeinde von Pitten, Niederösterreich
 Sautern (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Oberösterreich